De wereldkampioenschappen wielrennen 2019 werden van 22 tot en met 29 september 2019 georganiseerd in Harrogate, Yorkshire, in het Verenigd Koninkrijk. Er stonden elf evenementen op het programma en het parcours was heuvelachtig. Dit was tevens de eerste keer dat er een gemengde ploegenestafette werd verreden, ter vervanging van de ploegentijdritten voor mannen en vrouwen.

Programma

Resultaten

Gemengde ploegenestafette

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Externe links 
  Officiële website

2019
Wereldkampioenschap
Wielerwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk
Wielrennen